Armes de foc:
 El calibre és el diàmetre intern d'un canó d'una arma de foc, que al seu torn es correspon al diàmetre de la bala o projectil que aquest pot disparar
 Programari:
 Calibre és un gestor i organitzador de llibres electrònics lliure, que permet la conversió de nombrosos formats de fitxers per llibres electrònics.